le district Nord, un des six districts israéliens ;
 le district Nord de Séville, en Espagne ;
 le district Nord de Taichung, à Taïwan ;
 le district Nord de Tainan, à Taïwan.